een voormalig energie- en bouwbedrijf; zie Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij N.V.
 een tijdschrift voor olie- en gaswinning; zie OIL GAS European Magazine
 een Turkse scheepvaartmaatschappij